«Borderline» — песня, записанная американской певицей Мадонна, и выпущенная как 5-й сингл из её дебютного студийного альбома Madonna, вышедшего в 1983 году. Borderline получил номинации на MTV Video Music Awards и Billboard Music Awards 1984 года и стал первым синглом певицы достигшим Лучшей десятки в Billboard Hot 100 (16 января 1984).

История 
Сингл получил золотой статус RIAA в США и также золотой статус British Phonographic Industry в Великобритании (BPI).
Видеоклип «Borderline» получил номинацию MTV Video Music Awards 1984 года вкатегории Лучшее видео дебютанта.

На церемонии Billboard Music Awards 1984 года песня «Borderline» получила 2 номинации в категориях «Best New Artist» и «Best Choreography in a Music Video», но не выиграл ни одну из них. В сентябре 2014 журнал Rolling Stone поместил песню на второе место в своём списке «100 Best Singles of 1984».

Номинации и награды 

|-
|rowspan="4"|1984
|-
|rowspan="4"|«The Glamorous Life»
|-
|MTV Video Music Award for Best New Artist
|
|-

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 

Синглы, сертифицированные Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Синглы, сертифицированные Британской ассоциацией производителей фонограмм